29-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 20 по 21 февраля 1993 года на санно-бобслейной трассе в Калгари, Канада.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1993
Санный спорт
Февраль 1993 года
Международные соревнования по санному спорту в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде